Kaudální z latinského výrazu cauda / kauda – ocas, caudalis: ocasní, dolní, vztahující se k dolní části těla, k pánvi, přeneseně též „vzdálený“, může mít vícero významů:
 v obecné anatomii: týkající se ocasu a ocasních partií
 v anatomii člověka: týkající se směru k pánevnímu konci, dolů
 v hudbě: melodický samostatný závěr některých skladeb (srov. it. coda)
 ve staré hudební notaci: notová nožička

Externí odkazy